De 10 kilometer mannen op de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2011 vond plaats op 20 juli 2011 in Jinshan City Beach in Shanghai, China. De eerste tien zwemmers in de einduitslag kwalificeerden zich voor de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 10km